Una tormenta de verano es una tormenta formada en el periodo estival.

Como título de producciones literarias, musicales o audiovisuales, Tormenta de verano puede referirse a:
 Tormenta de verano, novela de Juan García Hortelano de 1961;
 Fue tormenta de verano, disco de Los Iracundos de 1981;
 Tormenta de verano (Sommersturm), película de Marco Kreuzpaintner de 2004;
 Tormenta de verano, telenovela de 2010.